Boulevard de la Libération à Belgrade
Boulevard de la Libération à Chaville et Viroflay
Boulevard de la Libération à Marseille
Boulevard de la Libération à Saint-Denis
Boulevard de la Libération à Novi Sad